Die Australian Super Series 2014 im Badminton fand vom 24. bis zum 29. Juni 2014 in Sydney statt. Das Preisgeld betrug 750.000 US-Dollar. Es war das achte Turnier der BWF Super Series 2014 und das erste Super-Series-Turnier in Ozeanien überhaupt.

Austragungsort 
 States Sports Centre, Sydney

Herreneinzel

Setzliste 
  Jan Ø. Jørgensen (nicht gestartet)
  Kenichi Tago (nicht gestartet)
  Tommy Sugiarto (Halbfinale)
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Boonsak Ponsana (1. Runde)
  Wang Zhengming (Viertelfinale)
  Kento Momota (Viertelfinale)
  Marc Zwiebler (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Shixian (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (2. Runde)
  Sung Ji-hyun (2. Runde)
  Bae Yeon-ju (2. Runde)
  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
  Saina Nehwal (Sieger)
  Porntip Buranaprasertsuk (1. Runde)
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Halbfinale)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Finalist)
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Sieger)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (Viertelfinale)
  Markus Fernaldi Gideon / Markis Kido (2. Runde)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (2. Runde)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Halbfinale)
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finalist)
  Chang Ye-na / Kim So-young (2. Runde)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (2. Runde)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Sieger)
  Luo Ying / Luo Yu (Halbfinale)
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na (Viertelfinale)
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (nicht gestartet)
  Xu Chen / Ma Jin (Viertelfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (1. Runde)
  Markis Kido / Pia Zebadiah (Halbfinale)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Halbfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Sieger)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)
  Shin Baek-cheol / Chang Ye-na (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
Badmintonwettbewerb in Sydney
BWF Super Series 2014